6-й избирательный округ департамента Нор включает девять коммун округа Дуэ и тридцать семь круга Лилль. Общее число избирателей, включенных в списки для голосования в 2017 г. - 89 107 чел.

Действующим депутатом Национального собрания по 6-му округу является Шарлотта Лекок (), (Вперёд, Республика!).

{| class="wikitable" align="center"
|+ Депутаты Национального собрания по 6-му округу департамента Нор:
|-
! class="unsortable" |
! Начало срока
! Конец срока
! Депутат
! Партия
|-
|bgcolor="gold"|     
 align="center"  21 июня 2017 г.
 align="center"  н/вр
 align="center"  Шарлотта Лекок
 Вперёд, Республика!
|-
|bgcolor="darkblue"|     
 align="center"  18 июня 2012 г.
 align="center"  20 июня 2017 г.
 align="center"  Тьерри Лазаро
 Союз за народное движение
|-
|bgcolor="darkblue"|     
 align="center"  26 июня 2007 г.
 align="center"  17 июня 2012 г.
 align="center"  Тьерри Лазаро
 Союз за народное движение
|-
|bgcolor="darkblue"|     
 align="center"  19 июня 2002 г.
 align="center"  25 июня 2007 г.
 align="center"  Тьерри Лазаро
 Союз за народное движение
|-
|bgcolor="darkblue"|     
 align="center"  12 июня 1997 г.
 align="center"  18 июня 2002 г.
 align="center"  Тьерри Лазаро
 Объединение в поддержку республики
|-
|bgcolor="darkblue"|     
 align="center"  02 апреля 1993 г.
 align="center"  21 апреля 1997 г.
 align="center"  Тьерри Лазаро
 Объединение в поддержку республики
|-
|bgcolor="deeppink"|     
 align="center"  23 июня 1988 г.
 align="center"  01 апреля 1993 г.
 align="center"  Робер Анселен 
 Социалистическая партия
|-
|bgcolor="deeppink"|     
 align="center"  08 июля 1981 г.
 align="center"  01 апреля 1986 г.
 align="center"  Андре Лорен 
 Социалистическая партия
|-
|bgcolor="deeppink"|     
 align="center"  03 апреля 1978 г.
 align="center"  22 мая 1981 г.
 align="center"  Андре Лорен
 Социалистическая партия
|-
|bgcolor="deeppink"|     
 align="center"  02 апреля 1973 г.
 align="center"  02 апреля 1978 г.
 align="center"  Андре Лорен  Социалистическая партия
|}

 Результаты выборов Выборы депутатов Национального собрания 2017 г.:Выборы депутатов Национального собрания 2012 г.:Выборы депутатов Национального собрания 2007 г.:'''

См. также 
 Департамент Нор
 Депутаты Национального собрания от департамента Нор

Ссылки 

Избирательные округа Франции